Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Radka Zrubáková che ha battuto in finale Rachel McQuillan 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)

 Federica Bonsignori (primo turno)
 Manon Bollegraf (primo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)
 Susan Sloane (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1991